słupiec – garbarstwo

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Słupiec – część miasta Nowa Ruda
 Słupiec – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin 
 Słupiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice

Inne 
 Słupiec – wzniesienie 531 m n.p.m. w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Wschodnich